Cerisola är en udde i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Argentina och Storbritannien gör anspråk på området.

Terrängen inåt land är varierad. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Östantarktis
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis